Leptospira é um gênero homônimo, podendo se referir a:

Leptospira Noguchi 1917 - um gênero de bactérias da família Leptospiraceae;
Leptospira Boucot, Johnson & Staton, 1964 - um gênero de braquiópode da família Rhynchospirinidae.

Desambiguações de gêneros biológicos